ТРВ — многозначная аббревиатура:
 ТРВ — тактическое ракетное вооружение
 ТРВ — телерадиовещание
 ТРВ — температурное реле времени
 ТРВ — терморегулирующий вентиль
 ТРВ — типовая ремонтная ведомость
 ТРВ — тонкораспылённая вода
 ТРВ — транспорт вооружения
 ТРВ — трансформатор ртутного выпрямителя
 ТРВ — триммер руля высоты
 ТРВ — Троицкий вариант

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей